Die Saison 1960/61 war die elfte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde die Mannschaft von SKWO Kuibyschew, die in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurde zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Mannschaft trat vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an. Die 2 bzw. 3 bestplatzierten Mannschaft jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zweite Saisonphase. In der zweiten Saisonphase wurden die im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt, deren zwei beste Mannschaften jeweils in die Finalrunde einzogen, deren bestplatzierte Mannschaft in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 4 
SKIF Leningrad zog seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück, während die Mannschaft Trud Tuschino einen Teil ihrer Spiele in Moskau als Krasny Oktjabr Moskau absolvierte. Zudem wurde ein Teil der Partien in dieser Gruppe nicht ausgetragen. Daher existieren unterschiedliche Angaben über die Torverhältnisse der einzelnen Teams.

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe der Unionsrepubliken 
Die Teilnehmer aus den weiteren Unionsrepubliken nahmen nicht an der zweiten Saisonphase teil. Zudem trugen die Mannschaften unterschiedlich viele Partien aus.

Zweite Saisonphase 

Neben den Gruppenbesten der ersten Saisonphase nahmen an der zweiten Phase auch die vier bestplatzierten der dritten Spielklasse, der Meisterschaft der RSFSR (), teil. Diese weiteren Teilnehmer waren Trud Kaliningrad, Trud Sagorsk, Chimik Woskressensk II sowie der SKA Nowosibirsk.

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Die zweite Mannschaft des Chimik Woskressensk, die für das Finalturnier qualifiziert war, verzichtete auf eine Teilnahme.

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1960
Eishockeysaison 1960/61